Alexander Erler (né en 1997), joueur de tennis autrichien ;
 Anni Erler (1953-2012), chanteuse autrichienne ;
 Dieter Erler (1939-1998), footballeur est-allemand ;
 Fritz Erler (1868-1940), peintre allemand ;
 Fritz Erler (1913-1967), homme politique ouest-allemand ;
 Tobias Erler (né en 1979), coureur cycliste allemand.